Годельета () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Буньоль. Занимает площадь 37,5 км². Население 3389 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии